Harbort ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Harbort (1949–2003), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Erich Harbort (1879–1929), deutscher Geologe
 Erika Harbort (* 1954), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Friedrich Anton Harbort (1834–1866), deutscher katholischer Pfarrer
 Jo. Harbort (* 1951), deutscher Bildhauer
 Stephan Harbort (* 1964), deutscher Kriminalist
 Thomas Harbort (* 1973), deutscher Schauspieler